455 км, 455-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 455 км — закрытый остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Находился между Крючково и Трубино.
 455 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815794.

Примечания